Увин — многозначный термин
Фамилия
 Увин, Питер — американский политолог бельгийского происхождения;
Топоним
 Увин — село в Лопатинской поселковой общине Украины.